

Persone
Emanuele De Giorgio, pittore e incisore italiano
Guido De Giorgio, esoterista e scrittore italiano
Havis de Giorgio, militare italiano
Pietro De Giorgio, calciatore italiano
Quirino De Giorgio, architetto italiano

Altro
Rifugio Havis De Giorgio - Mondovì rifugio alpino

Pagine correlate 
De Giorgi